The Clairvoyant () — восемнадцатый сингл британской хеви-метал-группы Iron Maiden.

The Clairvoyant 
Сингл был записан в ходе концертного выступления группы в 1988 году и выпущен в ноябре 1988 года, третьим синглом альбома Seventh Son of a Seventh Son. Сингл реализовывался на нескольких носителях: CD-сингл, 7 и 12-дюймовых виниловых дисках (отличающимися сторонами «B») и в виде так называемого pictured disc, то есть диска, на поверхность которого был нанесён рисунок.

Песня The Clairvoyant была написана первой из всех песен, вошедших на альбом. По словам Стива Харриса, автора песни, он написал её под впечатлением от смерти Дорис Стокс (1920—1987), считавшейся в Британии медиумом и чьё имя стало в Британии нарицательным для лиц, ведущих такую деятельность

Песня является составной частью концептуального альбома Seventh Son of a Seventh Son, которые через мистические представления повествует о проблемах добра и зла, рая и ада и т. п.

Припев песни повторяет название книги Эриха Марии Ремарка:

которое в свою очередь является явным заимствованием из Екклесиаста «Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать»

Гитарное соло в песне исполнил Дэйв Мюррей.

На сингле песня представлена в концертном исполнении, записана в ходе выступления группы на фестивале Monsters of Rock 1988 года. Сингл достиг 6 места в UK Singles Chart

Песню, помимо сборников и концертных записей, можно услышать на стороне «B» сингла The Clairvoyant/Infinite Dreams выпуска 1990 года.

На песню сделан видеоклип, основой для которого послужило то же выступление Iron Maiden на фестивале Monsters of Rock, в ходе которого и была записана песня.

Сторона B сингла 
В зависимости от величины диска, на стороне «B» размещалась или одна или две песни. На всех видах семидюймовых синглах и на pictured disc находилась песня The Prisoner () с третьего студийного альбома группы, записанная вживую на том же концерте в 1988 году.

На двенадцатидюймовых макси-синглах, на стороне «B», наряду с песней The Prisoner, находилась также песня с шестого альбома, записанная на концерте в 1988 году Heaven Can Wait ()

Конверт 
Конверт, как обычно для того времени Iron Maiden, иллюстрировал художник Дерек Риггс. По словам художника, замысел работы был в изображении трёх лиц Эдди: прошлого, настоящего и будущего. Риггс нарисовал примыкающие друг к другу лица, но решительно не знал, что делать со ртом. «Тогда я стёр сомкнутые зубы, но это выглядело как настоящее обезьянье дерьмо. Так что я нарисовал как есть». По словам Риггса (если, конечно, это не его шутка), его идею заимствовали Queen для обложки своего альбом The Miracle и признали это в одной из телепрограмм

Список композиций 
Сторона «А»
 «The Clairvoyant» (Харрис) — 4:27
Сторона «B»
 «The Prisoner» (Смит, Харрис) — 6:08
 «Heaven Can Wait» (Харрис) — 7:08

Релизы

Участники 
 Брюс Дикинсон — вокал
 Стив Харрис — бас
 Эдриан Смит — гитара
 Дейв Мюррей — гитара
 Нико МакБрэйн — ударные

Персонал 
 Мартин Бёрч — продюсер, звукооператор, микширование
 Дерек Риггс — иллюстрация

Чарты

Примечания 

Синглы Iron Maiden
Синглы EMI Records